Виктор Андреевич Зибарев (1922—1992) — доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Родился в 1922 году в д. Михайловка Петуховского района Северо-Казахстанской области в крестьянской семье. В 1930 году семья переехала в г. Новосибирск, где жила до 1934 года. В 1938 году он окончил 8 классов в колонии № 1 «Чекист» под г. Томском. В 1940 году окончил Томское педагогическое училище и стал работать в школе № 42.

В апреле 1941 года был призван в ряды Красной Армии, но был признан негодным к несению военной службы. В сентябре 1941 года поступил на факультет русского языка и литературы ТГПИ (заочное отделение). В 1943 году вновь призван в ряды Красной Армии. Учился в Ленинско-Кузнецком пехотном училище. Участвовал в форсировании Днепра и был ранен. В составе 3-й танковой армии радист-пулеметчик В. А. Зибарев воевал в Польши, Чехословакии, Венгрии и Германии.

После демобилизации в 1946 году работал детском доме, затем поступил на исторический факультет ТГПИ. За время учёбы зарекомендовал себя хорошим студентом и активным общественником, был секретарем комитета ВЛКСМ ТГПИ, заместителем председателя окружной комиссии по выборам в местные советы. В 1950 году окончил с отличием исторический факультет Томского государственный педагогического института.

C 1956 года на преподавательской работе, в 1964—1990 годах заведовал кафедрой истории КПСС (политической истории) в Томском инженерно-строительном институте. Труды по истории малых народов Севера.

Семья 

Жена — М. П. Серебрякова (1924—2000) — заслуженный работник культуры РСФСР. С 1961 г. по 1987 г. работала в Научной библиотеке Томского государственного университета, с 1974 г. в должности директора.

Сыновья: А. В. Зибарев (1952) — доктор химических наук, профессор, работает в Новосибирском институте органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН и Новосибирском государственном университете; П. В. Зибарев (1955—2012) — доктор технических наук, профессор, работал в Томском государственном архитектурно-строительном университете.

Научная деятельность 
В 1955 году Зибарев В. А. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Первые мероприятия Советской власти по оказанию помощи малым народам Дальнего Востока в восстановительный период (1922—1926 гг.)», в 1971 году защитил докторскую диссертацию по теме «Создание советской национальной социалистической государственности малых народов Севера (1917—1932 гг.)». Опубликовал 120 научных работ.

Его библиотека и архив приобретены в научную библиотеку Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.

Библиография 
 Советское строительство у малых народностей севера (1917—1932 гг.). Томск, Изд-во Томского университета, 1968. 334 с.
 Обдорской управы книга для записи приговоров по тяжбам, спорам и проступкам инородцев (1881—1901 гг.) Из истории обычного права и суда обдорских ненцев и хантов конца XIX-начала XX в. Томск, 1970. 160 с.
 Об изучении управления малых народностей Севера в царской России / Соавт. В. Г. Марченко // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1973.
 Изучение обычного права народностей Севера в русской историографии XIX в. // Вопросы методологии и историографии: Докл. научн. конф. Томск, 1974. Вып. 2.
 Юридические обычаи малых народов Севера // Происхождение аборигенов Сибири и их языков: Материалы Всесоюзной конференции. Томск, 1976.
 История Дальнего Востока СССР: В 4-х т. Т. 4. / Соавт.: В. С. Флеров и др. Владивосток, 1977. 103 с.
 К вопросу об административном устройстве малых народностей Севера в дореволюционной России / Соавт. В. Г. Марченко // Вопросы археологии и этнографии Сибири. Томск, 1978.
 Обычное право малых народов Севера: Обзор литературы и источников // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, 1981.
 Великий Октябрь и народы Севера: Опыт исследования проблем осуществления ленинской национальной политики КПСС среди малых народов Севера в период Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войны и иностранной военной интервенции  / Соавт. А. И. Родионов. Томск: Изд-во Том. ун-та 1982. 174 с.
 Партийные организации советского Севера в период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) / Соав.: Л. А. Изергина и др. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1985. 238 с.
 Юстиция у малых народов Севера (XVII—XIX вв.)  / под ред. И. С. Вдовина; Том. инж.-строит. ин-т. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. — 205 с. — ISBN 5-7511-0093-X.
 Прибыльский Ю. П. Советский Север в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  / Ю. П. Прибыльский ; под ред. В. А. Зибарева ; Тобол. гос. пед. ин-т им. Д. И. Менделеева. - Томск : Издательство Томского университета, 1986.

Источники и литература 
 Архив ТГПУ. Ф. 566. Оп. 2, 3. Д. 343.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ТГАСУ
 Страница кафедры Истории России на сайте ТГАСУ

Доктора исторических наук
Выпускники Томского государственного педагогического университета
Преподаватели Томского государственного архитектурно-строительного университета
Историки СССР
Историки России